Tiefendorf ist ein deutscher Ortsname:
 Tiefendorf (Hagen), Ortsteil der Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Tiefendorf (Löbau), Ortsteil der Stadt Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Tiefendorf (Schwarzach), Ortsteil im Markt Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Tiefendorf (Witten), Ortsteil der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Tiefendorf, bis 1929 Bagnowenwolka, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Bagnowska im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Tiefendorf, Dorf in Nordostböhmen, seit 1945: Bořetín (Stružnice), Dorf im Okres Česká Lípa, Tschechien

Siehe auch:
 Obertiefendorf
 Untertiefendorf